Nitela är ett släkte av steklar som beskrevs av Pierre André Latreille 1809. Nitela ingår i familjen Crabronidae. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Steklar
Nitela